Уйчи () — городской посёлок (с 1984 года), административный центр Уйчинского района Наманганской области Узбекистана.

Посёлок расположен в 5 км от железнодорожной станции Чартак (на линии Наманган — Учкурган).

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Наманганской области